«Сент-Ив»:

 Сент-Ив (роман);
 Сент-Ив (сериал);
 Сент-Ив (фильм).